Lake Arthur kan syfta på följande platser:

USA 

 Lake Arthur (ort i USA, Louisiana, Jefferson Davis Parish), 
 Lake Arthur (ort i USA, New Mexico, Chaves County, lat 33,00, long -104,37), <

Robotskapade USAförgreningar